Kőhegyi-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kőhegyi-barlang, a Kő-hegyi-barlang másik neve.
 Kőhegyi barlang, a Kő-hegyi-barlang másik neve.
 Kőhegyi-barlang, a Kő-hegyi-hasadékbarlang másik neve.
 Kőhegyi-barlang, a Lengyel-barlang másik neve.
 Kőhegyi barlang, a Lengyel-barlang másik neve.
 Kőhegyi-barlang, a Vasas-szakadéki 4. sz. barlang másik neve.